GP38-2 — американский четырёхосный тепловоз с мощностью по дизелю 2000 л.с. и выпускавшийся заводами General Motors и Electro-Motive Division с января 1972 по июнь 1986 года. Один из распространённых грузовых тепловозов на североамериканском континенте.

История 
Как понятно из названия, тепловоз является улучшенной версией GP38, от которого внешне отличается несколько удлинённым капотом. От более современных GP39-2 и GP40-2 он отличается двумя выхлопными трубами, а у GP39-2 и GP40-2 она одна. Также у GP38-2 на тормозных реостатах стоит лишь один вентилятор, тогда как у GP39-2 их два, а у GP40-2 — три.

В 1973 — 1974 гг. был выпущен 51 тепловоз для железных дорог Канады, оборудованный специальной так называемой канадской комфортной кабиной и получивший обозначение серии GP38-2W.

Эксплуатация 
Из изначально выпущенных 2213 тепловозов на железные дороги США поступил 1851 локомотив, в Канаду — 257 (включая 51 GP38-2W), в Мексику — 156, а один был экспортирован в Саудовскую Аравию.

Культурные аспекты 
GP38-2 один из основных тепловозов в игре Microsoft Train Simulator.

Примечания

См. также 
 Список локомотивов GMD

Тепловозы США
Тепловозы Канады
Грузовые тепловозы
Тепловозы с электропередачей
GP38-2
GP38-2
Локомотивы, появившиеся в 1972 году
Тепловозы Мексики
Тепловозы Саудовской Аравии